

Teste di serie

  Aleksandra Krunić (Qualificata)
  Carina Witthöft (primo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)
  Luksika Kumkhum (ultimo turno)

  Shahar Peer (primo turno)
  Magda Linette (primo turno)
  Zhu Lin (Qualificata)
  Çağla Büyükakçay (Qualificata)

Qualificate

  Aleksandra Krunić
  Çağla Büyükakçay

  Ol'ga Govorcova
  Zhu Lin

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Shenzhen Open 2015
WTA Tour 2015